Vándor ist der Familienname folgender Personen:

 Iván Vándor (1932–2020), italienischer Komponist
 József Vándor (1909–1979), ungarischer Missionar
 Sándor Vándor (1901–1945), ungarischer Komponist